Addio mia bella Napoli è una commedia teatrale scritta da Ernesto Murolo e rappresentata nel 1910.

Può rappresentare anche le due versioni cinematografiche fatte:

 Addio, mia bella Napoli!..., film muto del 1917 diretto da Giuseppe De Liguoro;
 Addio, mia bella Napoli!, film sonoro del 1946 diretto da Mario Bonnard.